Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Jałowiecki – polski działacz społeczny
 Bohdan Jałowiecki – (1897-1941) dyplomata 
 Bohdan Jałowiecki – polski socjolog
 Marek Jałowiecki – polski gitarzysta
 Mieczysław Jałowiecki – polski ziemianin, agronom, dyplomata
 Przemysław Jałowiecki – polski lekarz
 Stanisław Jałowiecki – polski polityk, europoseł

Inne:
 Jałowiecki Mnich – szczyt Tatrach Zachodnich
 Jałowiecki Potok – potok w Tatrach Zachodnich
 Jałowiecki Przysłop – szczyt w Tatrach Zachodnich